

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Clara Furey, (1983- ), comédienne canadienne ;
 John Furey (1951-), acteur américain ;
 Lewis Furey, (1949- ), compositeur, réalisateur, acteur et scénariste canadien ;
 Maggie Furey, (1955- ), écrivain britannique ;
 Mark Furey, homme politique canadien ;

Homonymie
Homonymie de patronyme